Toleranca je dovoljena razlika med nominalno in dejansko vrednostjo neke vrednosti, količine ali kakovosti. 

Toleranca je lahko:
 toleranca v tehniki 
 toleranca v filozofiji in družboslovju
 toleranca v medicini